Achille Majeroni (1824-1888), attore italiano
 Achille Majeroni (1881-1964), attore e doppiatore italiano, figlio del precedente